Mandu, koreai tésztaféle
 Mandu, történelmi város Indiában